Ruben Bagger (?, 16 de janeiro de 1972) é um futebolista da Dinamarca.

Carreira 

 1993-94 :  Brøndby IF
 1994-95 :  Brøndby IF
 1995-96 :  Brøndby IF
 1996-97 :  Brøndby IF
 1997-98 :  Brøndby IF
 1998-99 :  Brøndby IF
 1999-00 :  Brøndby IF
 2000-01 :  Brøndby IF
 2001-02 :  Brøndby IF
 2002-03 :  Brøndby IF
 2003-04 :  Brøndby IF
 2004-05 :  Brøndby IF
 2005-06 :  Brøndby IF
 2006-07 :  Brøndby IF
 2007-08 :  Brøndby IF

Bagger, Ruben
Bagger, Ruben